Frampol peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Gmina Frampol, une gmina mixte 
Frampol, une ville